Édouard de Carteret (1630-1703)
 Édouard de Carteret (1665-1682)